Aleksander Socha (ur. 1954) – polski urzędnik państwowy i agronom, wicewojewoda warmińsko-mazurski
 Aleksander Socha (ur. 1963) – polski piłkarz